

Anno 
 202 o 202 a.C.

Codici 
 202  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Tamaris Observatoire di La Seyne-sur-Mer in Francia

Matematica 
 202 – numero

Altro 
 Strada statale 202 Triestina  – strada statale italiana.